Het Fins voetbalelftal speelde in totaal dertien interlands in het jaar 2005, waaronder zeven wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de WK-eindronde 2006 in Duitsland. Bondscoach Antti Muurinen moest opstappen na de 4-0 thuisnederlaag tegen Nederland op 8 juni 2005. Hij nam afscheid na 72 duels (34 overwinningen, 12 gelijke spelen en 26 nederlagen). Hij werd opgevolgd door interim-bondscoach Jyrki Heliskoski, die de nationale ploeg in totaal zes duels onder zijn hoede had. Finland eindigde als vierde in groep 1, achter groepswinnaar Nederland, Tsjechië en Roemenië, en plaatste zich daardoor niet voor de eindronde. Op de FIFA-wereldranglijst zakte Finland in 2005 van de 43ste (januari 2005) naar de 46ste plaats (december 2005).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Veikkausliiga 2005
Beker van Finland 2005

Fins voetbalelftal
2005